Би́нички () — сербская фамилия. Известные носители:

 Бинички, Станислав (1872—1942) — сербский композитор, дирижёр, общественный деятель и педагог.
 Бинички, Стеван (1840—1903) — австрийский офицер, который затем служил в сербской армии.